Grupo Encontro Real com Deus ou GerD é é uma banda de música gospel do Brasil. Já foram indicados ao Troféu Talento. O disco mais recente do conjunto é O Tempo não Parou, lançado em 2011.

Discografia
 1987: Jesus Cristo é...
 1989: Vida Com Amor
 1992: Ser Feliz
 1995: Sempre Juntos
 1997: Volume 5
 1999: Volume 6
 2002: Na Unção de Deus
 2011: O Tempo não Parou

Grupos musicais cristãos
Bandas formadas em 1984
Artistas da Graça Music